Renate Blum ist der Taufname von:
 Renate Gröpel (* 1948), deutsche Politikerin
 Reni Blum (1934–2003), Schweizer Art-brut-Künstlerin